Подзамче (с укр. Подзамчье) — топоним:
 Подзамче — прежнее название Замковой улицы в Луцке.
 Подзамче (Львов) — местность в Шевченковском районе Львова и одноимённая железнодорожная станция Львовской железной дороги.
 Подзамче (Ровненская область) — село, центр Подзамчевского сельского совета в Ровненской области Украины.
 Подзамче (Силезское воеводство) — село в Силезском воеводстве, на Заверченском повяте, в гмине Огродзенец